Staten Island es un borough del estado de Nueva York.

El término Staten Island también puede referirse a:

Cine 
 Staten Island, película de 2009 dirigida por James DeMonaco.
 Staten Island, película de 2007 dirigida por Aditya Chandora.
 The Staten Island Catapult, documental de 2005 dirigido por Gregorio Smith.
 Escape from Staten Island, cortometraje de 2009 dirigido por Sean Gill.

Geografía 
 Isla Staten, isla deshabitada, perteneciente a las Islas Aleutianas.
 Isla de los Estados (traducción al español del idioma neerlandés), isla perteneciente a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en Argentina, ubicada en el océano Atlántico sur.